L'Elite Cup 2016 è stata la 1ª edizione dell'omonima competizione portoghese di hockey su pista. Il torneo ha avuto luogo dal 16 al 18 settembre 2016. 

A conquistare il trofeo è stato lo  al primo successo nella sua storia.

Squadre partecipanti 
Le squadre qualificate sono le prime otto classificate al termine della 1ª Divisão 2015-2016.

Risultati

Tabellone principale

Tabellone 5º/8º posto

Collegamenti esterni 
 
 

Elite Cup di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2016
Hockey su pista a Coimbra
Competizioni sportive a Coimbra